

Села:
 Коржова — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Коржова — Черкаська область, Уманський район

Села:
 Коржова () — Дубесарський район
 Коржова () — Кріуленський район

Див. також 
 Коржова Слобода